Sezóna 2008/2009 byla 87. sezónou Francouzské ligy. Mistrem se stal tým Grenoble Métropole Hockey 38.

Základní část

Play off

Předkolo
 Gothiques d'Amiens - Ducs de Dijon 2:1 (2:3 P, 4:3 SN, 8:0)
 Dauphins d'Épinal - Chamois de Chamonix 2:1 (2:5, 8:5, 6:3)
 Étoile noire de Strasbourg - Diables Noirs de Tours 2:0 (4:3, 3:1)
 Pingouins de Morzine - Ours de Villard-de-Lans 2:1 (2:5, 5:1, 3:2)

Čtvrtfinále
 Diables Rouges de Briançon - Pingouins de Morzine 3:0 (4:1, 5:2, 5:2)
 Brûleurs de Loups de Grenoble - Étoile noire de Strasbourg 3:1 (5:1, 3:2, 3:4 P, 6:2)
 Dragons de Rouen - Dauphins d'Épinal 3:0 (6:3, 7:1, 4:1)
 Ducs d'Angers - Gothiques d'Amiens 3:2 (8:2, 3:1, 3:4, 1:2, 7:3)

Semifinále
 Diables Rouges de Briançon - Ducs d'Angers 3:2 (4:1, 5:1, 3:4, 1:5, 5:3)
 Brûleurs de Loups de Grenoble - Dragons de Rouen 3:0 (2:1 P, 5:4, 4:3)

Finále
 Diables Rouges de Briançon - Brûleurs de Loups de Grenoble 1:3 (5:2, 0:3, 1:3, 1:5)

Baráž o udržení
 Avalanche Mont-Blanc - Bisons de Neuilly-sur-Marne 3:1 (6:2, 4:1, 3:4 P, 5:1)

Tým Bisons de Neuilly-sur-Marne měl sestoupit do Divize 1, ale vzhledem k odhlášení Tours v soutěži zůstal.

Francouzská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009